St. Francis ou Saint Francis (em português: São Francisco) pode referir-se a:

Rios
Rio Saint Francis, Estados Unidos.

Localidades
Saint Francis (Arkansas), Estados Unidos.
St. Francis (Dakota do Sul), Estados Unidos.
St. Francisville (Illinois), Estados Unidos.
St. Francis (Kansas), Estados Unidos.
St. Francisville (Luisiana), Estados Unidos.
St. Francis (Maine), Estados Unidos.
St. Francis (Minnesota), Estados Unidos.
St. Francisville (Missouri), Estados Unidos.
St. Francis (Wisconsin), Estados Unidos.
St. Francis College, Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos.
St. Francis Square, Manila, Filipinas.

Condados
Condado de Saint Francis, Arkansas, Estados Unidos.

Desambiguação